Fernández Blanco puede referirse a:

Personas 
 Alberto Fernández Blanco (1955-1984), apodado El Galleta,  ciclista español.
 Ángel Fernández Blanco (1778–1851) hacendado y militar argentino que actuó en la provincia de Corrientes.
 Evaristo Fernández Blanco (1902–1993), compositor español de la Generación del 27.
 Jesús Fernández Blanco (1892–1963), letrista, comediógrafo y poeta nacido en España, con actuación en Argentina. 
 José Fernández Blanco (1956), político español del PSOE y Diputado Provincial en la Diputación Provincial de Zamora.
 Juan José Fernández Blanco, (1778-1825), comerciante, militar y político argentino.

Instituciones 
 Museo de Arte Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, museo de arte sito en Buenos Aires.